McDowell County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 McDowell County (North Carolina)
 McDowell County (West Virginia)